Passerelle (französisch für „Übergang“) steht für:

 Passerelle, Bezeichnung für eine Fußgängerbrücke
 Passerelle, bewegliche Planke, die den Zugang vom Schiff an Land ermöglicht, siehe Gangway #Schifffahrt
 Passerelle (Bildung), Ergänzungsprüfung zur Berufsmatura in der Schweiz
 Passerelle, Form des Informationsaustausches in einer Kommunikationsstruktur, siehe Fayolsche Brücke
 Passerelle (Tübingen), Quartiersprojekt zur Integration von Geflüchteten in Tübingen, Baden-Württemberg

Brücken:
 Passerelle über den Rhein, zeitweise Bezeichnung für die Dreiländerbrücke zwischen Weil am Rhein und Huningue
 Passerelle des Deux Rives, Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Rhein zwischen Straßburg und Kehl
 Passerelle Simone-de-Beauvoir, Fußgängerbrücke in Paris
 Passerelle de Saint-Antoine, Fußgängerbrücke in Genf
 Passerelle (auch Alte Brücke), Viadukt in Luxemburg-Stadt, siehe Viadukt (Luxemburg)

Bahnhofspassagen:
 Passerelle, bis 2002 der Name der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade, Fußgänger-Einkaufspassage in Hannover, Niedersachsen
 Passerelle (Zürich), Fußgängerpassage mit Einkaufsläden im Hauptbahnhof Zürich
 Passerelle (Basel SBB), Fußgängerpassage mit Einkaufsläden im Bahnhof Basel SBB

Siehe auch:
 Passerelle-Regelung, Brückenklausel im Europarecht